Manécanterie peut faire référence à :
 La manécanterie, type particulier de chœur d'enfants, rattaché à une cathédrale ou à une paroisse importante et géré par le clergé, incluant notamment :
 La Manécanterie des Petits Chanteurs à la croix de bois, à Autun
 La Manécanterie des Petits Chanteurs de la Vierge noire, à Neuilly-sur-Seine
 Un bâtiment nommé ainsi pour avoir hébergé une manécanterie :
 La Manécanterie de Lyon
 La Manécanterie Notre-Dame, au Puy-en-Velay